Hypnotica — дебютний студійний альбом Benny Benassi, що вийшов в 2003.

Про альбом  
Hypnotica вважається хаусовий, але це скоріше суміш жанрів електронної музики  — від хауса та техно до трансу та електро.

Список композицій  
 Satisfaction 4:03 
Able to love 3:28 
 No matter what you do 4:08 
 Let it be 4:33 
 Love is gonna save us 5:05 
 Inside of me 3:52 
 I wanna touch your soul 4:06 
 I 'm sorry 4:37 
 Time 4:42 
 Put your hands up 3:54 
 Get loose 5:10 
 Change style 3:47 
 I love my sex (feat. Violeta) 5:29 
 Don't touch too much (feat. Paul French) 5:48